Африканские игры (African Games) — региональные комплексные спортивные соревнования среди атлетов Африканского континента, проводящиеся раз в четыре года под управлением Высшего совета спорта в Африке (, сокр. CSSA). Официально признаются Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных игр, наряду с Азиатскими и Панамериканскими играми. До 2011 — Всеафриканские игры.

История 

Основатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен предложил идею проведения Всеафриканских игр ещё в 1920 году. По его замыслу подобные игры должны были проводиться раз в два года и их участниками могли быть только африканцы.

Международный олимпийский комитет запланировал проведение Всеафриканских игр в 1925 году в Алжире, но финансовые, политические и организационные трудности преодолеть не удалось. Была сделана попытка перенести Игры на 1929 год в Александрию. Но за несколько недель до начала, когда к Играм всё было готово, две ведущие колониальные державы, Великобритания и Франция, наложили запрет на их проведение, опасаясь пробуждения национально-освободительного движения на континенте.

Первые комплексные спортивные соревнования на африканском континенте — Игры Дружбы — прошли в 1959 году в Банги (ныне Центральноафриканская Республика) для спортсменов франкоязычных стран Африки. В начале 1960-х состоялись ещё три подобных спортивных фестиваля (в 1960 в Мадагаскаре, в 1961 в Береге Слоновой Кости и в 1963 в Сенегале).

В 1960 году прошли Западноафриканские игры в Лагосе (Нигерия) в честь завоевания независимости этой страной. Игры были открыты для всех спортсменов Западной Африки.

В то же время в восточной части Африки стали регулярно проводиться Восточноафриканские игры, в программу которых в основном входили соревнования по лёгкой атлетике. Игры были открыты для всех африканских спортсменов независимо от языковой принадлежности. Эти фестивали имели большой успех и положили начало спортивному единению континента.

В 1962 году в Париже на совещании спортивных представителей стан Африки было принято решение о проведении Всеафриканских игр. Периодичность установлена раз в четыре года. Первые подобные комплексные спортивные соревнования прошли в июле 1965 года в столице Республики Конго Браззавиле с участием около 2500 спортсменов из 30 стран.

В 1966 году был образован Высший совет спорта в Африке, ставший управляющей спортивной структурой на Африканском континенте.

В дальнейшем в регулярность проведения крупнейших спортивных фестивалей в Африке неоднократно вмешивались политические, организационные и экономические проблемы, остро стоявшие перед государствами «чёрного континента». Так вторые Игры, намеченные к проведению в 1969 году в Мали, были отменены из-за военного переворота в этой стране. Организатором Всеафриканских игр 1971 года была названа Нигерия, но из-за гражданской войны они состоялись лишь два года спустя. Третьи Игры были запланированы на 1977 год в Алжире, но по техническим причинам отложены на один год. Из-за организационных проблем проведение следующих Игр неоднократно откладывалось и соревнования состоялись лишь в 1987 году. Лишь с 1991 была окончательно установлена регулярность проведения Всеафриканских игр раз в четыре года в год, предшествующий проведению летних Олимпийских игр.

В январе 2012 году на заседании Исполнительного совета Африканского союза было принято о переименовании Всеафриканских игр в Африканские игры.

Африканские игры

Страны-участницы

Таблица медалей 
В приведённой таблице указано количество вручённых медалей за всю историю Всеафриканских игр.

Виды спорта 
В списке представлены виды спорта, входившие в разное время в программу Всеафриканских игр:

Примечания

Литература 
 Бобби Найду Спортивные звёзды Африки: Перевод с английского — М.: Физкультура и спорт, 1981.

Ссылки 
 Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки 
 Всеафриканские игры на сайте sports123.com
  

 *